Schulze-Gattermann ist der Name von

* Else Schulze-Gattermann (1913–2006), deutscher Fotografin und Journalistin
 Silke Schulze-Gattermann (* 1970), deutsche Fotografin, Regisseurin und Journalistin